<noinclude>

Армен Хачатрян
 Хачатрян Армен Авакович (1957-2020) — вірменський державний діяч і дипломат.
 Хачатрян Армен Цолакович (. 1952) — вірменський державний і господарський діяч.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок